Gegerbitung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gegerbitung, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Gegerbitung, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar